Salguero negro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix caprea.
 El nombre común de la planta '''''Salix cinerea.